Dark – niemiecki serial fantastycznonaukowy, będący pierwszą niemieckojęzyczną produkcją platformy Netflix. Swoją premierę miał 1 grudnia 2017 roku.

Opis fabuły 

Serial rozpoczyna się w czerwcu 2019, gdy 43-letni Michael Kahnwald popełnia samobójstwo, a jego matka Ines ukrywa list pożegnalny od niego. W listopadzie, po dwóch miesiącach leczenia psychiatrycznego, jego nastoletni syn Jonas powraca do szkoły, gdzie spotyka swojego kolegę Bartosza Tiedemanna. Bartosz spotyka się z Marthą, w której Jonas był zakochany. Od dwóch tygodni trwają poszukiwania chłopaka, Erika Obendorfa, a dochodzeniem dowodzi Ulrich Nielsen – ojciec Marthy i jej dwóch braci: starszego Magnusa i młodszego Mikkela. Jednocześnie Ulrich jest uwikłany w romans z Hanną, matką Jonasa.

Grupa nastolatków wybiera się na nocną wyprawę do jaskini w pobliżu elektrowni atomowej, gdy dochodzi do zniknięcia jednego z nich: Mikkela Nielsena, który przeniósł się w czasie 33 lata wstecz. Gdy Jonas dowiaduje się, że to właśnie zaginiony Mikkel był jego ojcem próbuje rozwikłać zagadkę jego samobójstwa i szuka sposobu na zmianę biegu wydarzeń.

Spis odcinków

Odbiór

Krytyka w mediach 
Serial spotkał się z pozytywną reakcją krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes 89% z 45 recenzji pierwszego sezonu jest pozytywne, a średnia ocen wyniosła 7,36/10. Na portalu Metacritic średnia ocen z 18 recenzji wyniosła 72 punkty na 100.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Niemieckie telewizyjne seriale fantastyczne
Seriale Netfliksa